Улица Молдагу́ловой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь Алии Нурмухамбетовны Молдагуловой.

Россия 
 Улица Молдагуловой — улица в Москве.
 Улица Молдагуловой — улица в Санкт-Петербурге.

Казахстан 
 В Алма-Ате:
 Улица Молдагуловой — улица в Жетысуском районе.
 Улица Молдагуловой — улица в Турксибском районе.

См. также 
 Проспект Алии Молдагуловой

Источник: :Яндекс.Карты.